Площадь Свято́го Иа́кова:
 Площадь Святого Иакова — площадь в Барселоне
 Площадь Святого Иакова — площадь в Генте